Михаи́л Ма́льцев:
 Мальцев, Михаил Дмитриевич (1914—1999) — советский учёный.
 Мальцев, Михаил Андреевич (1917—1974) — Герой Советского Союза.
 Мальцев, Михаил Васильевич (1910—1972) — советский геолог-нефтяник.
 Мальцев, Михаил Григорьевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Мальцев, Михаил Дмитриевич (1892—1954) — советский лингвист, педагог.
 Мальцев, Михаил Митрофанович (1904—1982) — советский управленец, Герой Социалистического Труда.